HMS Pursuer () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Pursuer (D73) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «USS St. George (CVE-17)» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Pursuer».
 HMS Pursuer (LST 3504) — великий десантний корабель, збудований у 1944 році під індексом «LST 3504». У 1947 році перейменований на «HMS Pursuer». У 1956 році переданий Міністерству транспорту та перейменований на «Empire Tern». Розбився у 1969 році.
 HMS Pursuer (P273) — патрульний катер типу «Archer». Збудований у 1988 році. Станом на 2017 рік перебуває на службі

Кораблі ВМС Великої Британії